Niemcy:
 Kammel – rzeka, dopływ Mindel

Osoby:
 Antonin Kammel – czeski kompozytor
 Bernhard Kammel – austriacki reżyser filmowy
 Leo Kammel – austriacki architekt
 Tomasz Kammel – polski dziennikarz
 Willibald Kammel – austriacki pedagog

Zobacz też:
 Kamel
 Kammeltal